Следната таблица представя лицензи за свободен софтуер и софтуер с отворен код. Таблицата включва само софтуерни лицензи, които са одобрени от поне една експертна група от FSF, OSI, проектите Debian и Fedora както и такива, които имат официална документация. За да видите пълния списък с лицензи, посетете Списък на свободни лицензи.

FOSS лицензи
FOSS е абревиатура от „Free and Open Source Software“. Не е налична официална дефиниция за FOSS софтуер и за това различните организации поддържат утвърдени списъци със софтуерни лицензи. Open Source Initiative (OSI) е една от организациите, които поддържат списъци с лицензи за отворен код. Free Software Foundation (FSF) е друга такава организация, която поддържа списък на лицензи, които счита за свободни. Списъците на двете организации с лицензи за свободни софтуери и такива с отворен код са част от FOSS лицензите. Има лицензи, включени в списъка на OSI, които не съответстват на дефиницията за свободен софтуер. Дефиницията на термина отворен код позволява да се наложат ограничения като например цена, вид на лиценза и неговия произход. Като например случая със Споразумението за отворен код на НАСА, което изисква кодът да бъде „оригинален“. OSI има различна политика от FSF по отношение на одобряването на лицензи.

Дефиницията за свободен софтуер на FSF се фокусира върху неограничения достъп на потребителя да използва, изучава начина на работа, преработва, копира и разпространява софтуер за каквато и да е цел. Това са основни свободи. Критерият на OSI за отворен код се фокусира върху достъпността на изходния код и предимствата на неограничения и обществено поддържан модел на разработка. Съществуват и много FOSS лицензи като Apache License, както и всички Free Software лицензи, които позволяват ползването на някои от FOSS компонентите за търговски цели.

Таблица за сравнение
За по-опростено представяне на най-разпространените лицензи вижте сравнение на лицензи за свободен софтуер.

Таблицата представя отделните особености на всеки лиценз и служи като наръчник за правилата и условията им, разделен в седем тематични категории. Сравнително нови инструменти като проекта на Европейската комисия Joinup Licensing Assistant  позволяват преглеждането и сравнението на лицензи на базата на повече от 40 признака и категории, както и достъп до SPDX идентификатори и пълен текст. Таблицата по-долу илюстрира изключенията и ограниченията в следните случаи:

Свързване – свързване на лицензирания код с код под друг лиценз (например когато кодът е извлечен от библиотека)

Разпространение – разпространение на кода от трети страни

Преработка – преработване на код от лицензополучател

Патентоване – защита на лицензополучатели от патентни искове, подадени от сътрудниците по отношение тяхното участие в направата на кода и защита на сътрудниците от такива искове подадени от лицензополучатели

Лично ползване – дали преработената версия на кода трябва да се споделя с общността или може да се остане за лично ползване (например за вътрешно ползване от фирма)

Сублицензиране – дали преработената версия на кода може да се лицензира под друг лиценз (например авторско право) или трябва да остане под същия лиценз, под който е предоставен кода

Търговска марка – ползването на търговски марки, асоциирани с лицензирания код или от неговите сътрудници чрез лиценз

Други лицензи, за които няма информация:

Одобрения
Следната таблица показва за всеки лиценз коя организация от FOSS общността я е одобрила – като „свободен софтуер“ или лиценз с „отворен достъп“ – , начина по който организациите ги категоризират, и съвместимостта между тях с цел комбинирана или производна смесена работа. Организациите обикновено дават одобрение на определени версии на софтуерния лиценз. Например, одобрение от FSF означава, че фондацията определя лиценза като такъв за свободен софтуер. FSF препоръчва минимум той да бъде "съвместим с GPL” и за предпочитане да бъде copyleft. OSI препоръчва смесица от разрешителни/пермисивни и copyleft лицензи, Апачи лицензът 2.0, 2- & 3- клаузата BSD лиценз GPL, LGPL, MIT лиценз, MPL 2.0, CDDL и EPL.

Вижте също
Свободен софтуер 
Лицензи за свободни софтуери
Лицензи за отворен код
Софтуер с отворен код

Източници